Chanloung ist der Familienname folgender Personen:

 Karen Chanloung (* 1996), thailändische ehemals italienische Skilangläuferin
 Mark Chanloung (* 1995), thailändischer ehemals italienischer Skilangläufer